Servius Sulpicius Galba, ókori római politikus és hadvezér, i. e. 144-ben consul
Servius Sulpicius Galba, ókori római politikus és hadvezér, i e. 108-ban consul
Servius Sulpicius Galba, ókori római politikus, katonatiszt, Kr. e. 54-ben praetor urbanus
Servius Sulpicius Galba, Galba néven a Római Birodalom császára 68 októberétől haláláig